Guillermo de Suecia (Carl Wilhelm Ludvig) (Palacio de Tullgarn, 17 de junio de 1884 - Castillo de Stenhammer, 5 de junio de 1965), príncipe de Suecia y Noruega, duque de Södermanland. Era el segundo de los hijos de Gustavo V y de Victoria de Baden.

En su juventud, recibió instrucción dentro de la armada sueca. Heredó de sus padres el gusto por los viajes y trabajaría durante su vida adulta en numerosas expediciones científicas, etnográficas, arqueológicas y de caza. Visitó Siam, África y Centroamérica. Colaboró en numerosos filmes documentales y cultivó poemas, novelas y relatos de sus viajes.

Matrimonio, hijo y relaciones 
Se casó el 3 de mayo de 1908 en San Petersburgo con la Gran Duquesa María Pávlovna de Rusia, con la que tendría un solo hijo, Lennart. El matrimonio no funcionó, y se disolvió en 1914.

Viviría hasta su muerte en el Castillo de Stenhammar, en la ciudad de Flen. Durante casi treinta años vivió en unión libre con la francesa Jeanne Leocadie Tramcourt, divorciada del escultor Christian Eriksson. Ella fallecería trágicamente en un accidente automovilístico en 1952.

Obra 
 1948 - Röda jordens folk
 1947 - Skärkarlar och sälar på Harstena 
 1946 - Uddeholm
 1946 - Skånsk bygd (Från Hallandsåsen till Ven)
 1945 - En resa på Dal
 1942 - Hos smålänningar
 1941 - Ekhult heter gården
 1940 - Idyll och allvar i svensk beredskap
 1940 - Gutarnas ö
 1938 - Folk mellan fjäll
 1935 - Västerhavets män
 1934 - Havets melodi
 cirka 1920 - Prins Wilhelms expedition till Central-Amerika
 cirka 1920 - Med Prins Wilhelm på afrikanska stigar

Ancestros

Enlaces externos 

Escritores de Suecia del siglo XX
Escritores en sueco
Nobles de Suecia del siglo XIX
Semana Trágica de 1920 en Guatemala
Nobles de Suecia del siglo XX
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de la Orden del Halcón
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros de la Orden de Carlos XIII